Борис Михайлович Бочарников (27 сентября 1919, Киев — 7 января 1950, аэропорт Кольцово, близ Свердловска) — советский спортсмен, игравший в хоккей с мячом, хоккей с шайбой и футбол. Мастер спорта СССР (1947).

Биография 
Начал играть в хоккей с мячом и футбол в Москве в 19З5 году в клубной команде «Крылья Советов». В хоккей с мячом играл за московские «Динамо»-клуб (1939—1944) и «Динамо» (1945—1947).

В футбол играл за «Крылья Советов» Москва — в 1945 году провёл в чемпионате два матча. 20 сентября в гостевом матче с «Динамо» Минск (0:3) на 83-й минуте забил мяч в свои ворота, через три дня отыграл домашний матч против «Динамо» Тбилиси. В 1946 году сыграл 8 матчей, забил два мяча за дубль «Динамо» Москва. В 1947 году сыграл 14 матчей в составе
«Динамо» Минск. В 1948 году — в составе ВВС, в 1949 — ВВС-2.

В хоккей с шайбой играл за московские «Динамо» (1946—1948) на позиции защитника и ВВС (1948—1950, с 1949 — играющий тренер).

Погиб 7 января 1950 года в авиакатастрофе под Свердловском в составе хоккейной команды ВВС. Похоронен на Кольцовском кладбище.

Достижения 
Хоккей с шайбой
 Чемпионат СССР
  Чемпион: 1947
  Серебряный призёр: 1949
  Бронзовый призёр: 1948

Хоккей с мячом

  Обладатель Кубка СССР: 1947

Примечания

Ссылки 
 Бочарников Борис Михайлович
 

Хоккеисты по алфавиту
Хоккеисты с мячом СССР
Футболисты СССР
Спортсмены нескольких видов спорта
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК ВВС МВО
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Игроки ФК «Крылья Советов» Москва
Игроки ФК «Динамо» Минск
Мастера спорта СССР
Хоккейные тренеры СССР
Погибшие в авиакатастрофе 7 января 1950 года
Похороненные на Кольцовском кладбище (Екатеринбург)